Bundestagswahlkreis 87 steht für folgende Wahlkreise in Deutschland:

 Bundestagswahlkreis Aachen I (seit 2013)
 Bundestagswahlkreis Berlin-Lichtenberg (2002 bis 2009)
 Bundestagswahlkreis Mülheim (1980 bis 1998)
 Bundestagswahlkreis Essen I (1965 bis 1976)
 Bundestagswahlkreis Oberhausen (1953 bis 1961)